Mysterious Ways (dramaserie), een televisieserie
 Mysterious Ways (2015), Amerikaanse film uit 2015 
 Mysterious Ways (U2), een nummer van de band U2